Шо́у ( англицизм от show ) или представление, показ (русскоязычный вариант) — мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер, не совпадающий с реальностью:

 Театральное шоу — сценическое представление, в котором зрелищная сторона превалирует над содержательной;
 Ледовое шоу — выступление фигуристов, сопровождающееся музыкой и световыми эффектами;
 Световое шоу — демонстрация световых эффектов с использованием различных источников света, например, лазера (Лазерное шоу);
 Телешоу — вид телевизионной программы.
 Огненное шоу — шоу с использованием различного огненного инвентаря.

Также, выставка-ярмарка с демонстрацией лучших экземпляров:
 Авиашоу — авиационное шоу;
 Автошоу — автомобильное шоу.

Фамилия 
 Шоу 壽 (Shou) — китайская фамилия.
 Шоу — часто встречающаяся запись английской фамилии  ():

 Шо́у () — клан горной части Шотландии, ведущий свою историю от принца Шоу Макдуфа;
 фамилия и (реже) имя, распространённые в Англии, Шотландии, США и англоговорящей части Канады:
 Шоу, Аманда (род. 1990) — американская -скрипачка, певица и актриса.
 Шоу, Арти (настоящее имя Артур Джейкоб Аршавский; 1910—2004) — американский джазовый кларнетист, дирижёр, композитор и писатель.
 Шоу, Артур (1886—1955) — американский легкоатлет.
 Шоу, Бернард (1856—1950) — англо-ирландский писатель, драматург и общественный деятель.
 Шоу, Боб (1931—1996) — британский писатель-фантаст.
 
 Шоу, Брюстер Хопкинсон (род. 1945) — американский астронавт.
 Шоу, Винесса (род. 1976) — американская актриса и модель.
 
 Шоу, Грант (род. 1962) — американский актёр.
 Шоу, Гэри (род. 1961) — английский футболист.
 Шоу, Джеймс (род. 1996) — британский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Шоу, Джозеф (1834—1897) — канадский шахматист.
 
 
 Шоу, Док (род. 1992) — американский певец, актёр и рэпер.
 Шоу, Ирвин (1913—1984) — американский прозаик.
 Шоу, Ким (род. 1969) — английская профессиональная пулистка и снукеристка.
 Шоу, Колин (род. 1954) — канадский гребец-байдарочник.
 Шоу, Курт (род. 1999) — мальтийский футболист.
 Шоу, Кэтлин (1903—1983) — британская фигуристка-одиночница.
 Шоу, Лесли Мортимер (1848—1932) — американский политик, предприниматель, 17-й губернатор Айовы и 43-й министр финансов США.
 Шоу, Линдси (род. 1989) — американская актриса.
 Шоу, Люк (род. 1995) — английский футболист.
 Шоу, Мартин (род. 1945) — британский актёр.
 Шоу, Ракиб (род. 1974) — современный художник, живописец.
 Шоу, Рей-Кристи (род. 1975) — канадская велогонщица.
 Шоу, Рита (1912—1982) — американская актриса.
 Шоу, Роберт (1927—1978) — британский киноактёр и сценарист.
 Шоу, Роберт (1916—1999) — американский хормейстер и дирижёр.
 Шоу, Роберт — шотландский кёрлингист.
  (1839—1879) — исследователь Восточного Туркестана.
 Шоу, Роберт Гулд (1837—1863) — полковник армии Союза во время Гражданской войны в США.
 Шоу, Себастьян (1905—1994) — британский актёр театра и кино.
 Шоу, Стефан (род. 1992) — американский боксёр-профессионал.
 Шоу, Стивен (1817—1900) — американский художник-портретист и путешественник.
 Шоу, Стэнфорд Джей (1930—2006) — американский историк.
 Шоу, Сьюзан (1929—1978) — английская актриса кино и телевидения.
 Шоу, Терри Иэн (1946—1997) — австралийский шахматист.
 Шоу, Трой (род. 1969) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Шоу, Томас (Фома Иванович Шау, 1813—1862) — английский педагог, переводчик и писатель, работавший в России; сын Джона Шоу-старшего.
 Шоу, Уини (1910—1982) — американская актриса.
 Шоу, Хью Мюррей (1876—1934) — канадский политик.
 Шоу, Эл (1873—1958) — американский бейсболист.
 Шоу, Эндрю (род. 1991) — канадский хоккеист.

Вымышленные персонажи 
 Себастьян Шоу — вымышленный мутант Marvel Comics, враг Людей Икс.
 Декард Шоу — персонаж серии фильмов «Форсаж».

В кинематографе 
 «» — немая кинокомедия с Оливером Харди в главной роли (США, 1922).
 «» — немой фильм Тода Браунинга (США, 1927).
 «Шоу» — документальный фильм, посвящённый хип-хопу (США, 1995).
 «» — телевизионный сериал (Великобритания, 1997).

Show

Аббревиатура 
 ШОУ — шлихообогатительная установка.

Примечания